Дворазова чинна чемпіонка Жустін Енен виграла свій третій підряд титул на Відкритому чемпіонаті Франції, не програвши впродовж турніру жодного сету. У фіналі вона здолала сербку Ану Іванович з рахунком 6–1, 6–2. Для Енен це був четвертий і останній титул загалом.

На цьому турнірі відбулась перша поява майбутньої 1-ї ракетки світу і дворазової фіналістки турнірів Великого шолома Каролін Возняцкі, а також майбутньої дворазової переможниці турнірів Великого шолома Анджелік Кербер.

Сіяні гравці 
{{columns-list|2|
  Жустін Енен (переможець)
  Марія Шарапова  (півфінал)
  Світлана Кузнецова (чвертьфінал)
  Єлена Янкович (півфінал)
  Амелі Моресмо (3 коло)
  Ніколь Вайдішова (чвертьфінал)
  Ана Іванович (фінал)
  Серена Вільямс (чвертьфінал)
  Анна Чакветадзе (чвертьфінал)
  Дінара Сафіна (4 коло)
  Надія Петрова (1 коло)
  Даніела Гантухова (3 коло)
  Олена Дементьєва (3 коло)
  Патті Шнідер (4 коло)
  Шахар Пеєр (4 коло)
  Лі На (3 коло)
  Катарина Среботнік (3 коло)
  Маріон Бартолі (4 коло)
  Татьяна Гарбін (4 коло)
  Сібіль Баммер (4 коло)
  Суґіяма Ай (3 коло)
  Альона Бондаренко (2 коло)
  Франческа Ск'явоне (3 коло)
  Анабель Медіна Гаррігес (4 коло)
  Луціє Шафарова (4 коло)
  Вінус Вільямс (3 коло)
  Саманта Стосур (3 коло)
  Мара Сантанджело (3 коло)
  Хісела Дулко (2 коло)
  Юлія Вакуленко (1 коло)
  Северін Бремон (1 коло)
  Мартіна Мюллер ''(2 коло)
}}

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3 

| RD1-seed09=24
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=2
| RD1-score09-3=6
| RD1-team10= В Лепченко
| RD1-seed10=
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=2
| RD1-team11= О Лиховцева
| RD1-seed11=
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3=6
| RD1-team12= Ю Чжань
| RD1-seed12=
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=5
| RD1-score12-3=3
| RD1-team13= О Пучкова
| RD1-seed13=
| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=0
| RD1-score13-3=6
| RD1-team14= Е Даніліду
| RD1-seed14=
| RD1-score14-1=5
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=3
| RD1-team15= Є Костанич-Тошич
| RD1-seed15=
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3=
| RD1-team16= Д Гантухова
| RD1-seed16=12
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=
| RD2-team01= А Іванович
| RD2-seed01=7
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-team02= С Мірза
| RD2-seed02=
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=
| RD2-team03= Т Пучек
| RD2-seed03=
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=0
| RD2-score03-3=
| RD2-team04= IР Олару
| RD2-seed04=Q
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=
| RD2-team05= А Медіна Гаррігес
| RD2-seed05=24
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-team06= О Лиховцева
| RD2-seed06=
| RD2-score06-1=5
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=
| RD2-team07= О Пучкова
| RD2-seed07=
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=
| RD2-team08= Д Гантухова
| RD2-seed08=12
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=
| RD3-team01= А Іванович
| RD3-seed01=7
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2='''6
| RD3-score01-3=
| RD3-team02= IР Олару
| RD3-seed02=Q
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=0
| RD3-score02-3=
| RD3-team03=

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
Draw

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
Тур WTA 2007
2007 у тенісі